Sandgraben ist ein geographischer Name:

Siedlungsplätze:
 Sandgraben (Gemeinde Hollenstein), denkmalgeschütztes Forsthaus bei Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sandgraben (Steingaden), Weiler der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Gewässer:
 Sandgraben (Altenrheiner Bruchgraben), Graben zum Altenrheiner Bruchgraben (zur Dreierwalder Aa) bei Dreierwalde, Stadt Hörstel, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Sandgraben (Ebrach), rechter Oberlauf der Ebrach oder Geiselwinder Ebrach (zur Reichen Ebrach) bis nach Gräfenneuses, Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Sandgraben (Gallenbach), linker Zufluss des Gallenbachs (zur Möhlin) im Gemeindegebiet von Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sandgraben (Habichtgraben), linker Zufluss des Habichtgrabens (zur Loisach) vor Habichtgraben, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Sandgraben (Kreutgraben), rechter Zufluss des Kreutgrabens (zum Nesselbach) bei Obernesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Sandgraben (Lopper Bach), rechter Zufluss des Lopper Bachs (rechter Oberlauf des Motschenbachs) nach Lopp, Markt Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Sandgraben (Main), rechter Zufluss des Mains vor Rodenbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Sandgraben (Schutter), Name bis wenig vor der Mündung Lierbach, rechter Zufluss der Schutter (zur Schwarzwälder Kinzig) gegenüber Schuttern, Gemeinde Friesenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sandgraben (Selz), rechter Zufluss der Selz gegenüber Hahnheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Sandgraben (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Lauter) bei Neida, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Sandgraben (Tscherniheimer Bach), rechter Zufluss des Tscherniheimer Bachs (zum Weißenbach, zur Drau) nach Tscherniheim, Gemeinde Weißensee, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Sandgraben (Zaya), linker Zufluss der Zaya nach Zwentendorf, Gemeinde Gnadendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Täler:
 Sandgraben, Oberlauf-Talabschnitt des Hammerbachs bis zum Zufluss des Seeaubachs ab dem Forsthaus Sandgraben, Gemeinde Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sandgraben, Talabschnitt des Gartenbachs (zur Schmida) nach Großmeiseldorf, Gemeinde Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Sandgraben, Oberlauftal des Steyrling im Toten Gebirge im Gemeindegebiet von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Sandgraben, linke Bergrinne im Gesäuse zum Krautgartengraben (zum Erzbach, zur Enns) bei Hieflau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Sandbuckgraben
 Sandbach